Enrico Pranzini – criminale francese
Giovanni Pranzini – vescovo cattolico italiano